Романи — фамилия. Известные носители:

 Романи, Паоло (род. 1947) — итальянский тележурналист, предприниматель и политик.
 Романи, Феличе (1788—1865) — итальянский поэт и драматический писатель, автор либретто опер.
 Романи, Элио (1920—1999) — итальянский шахматист.